Son et lumière  kan syfta på:

 Son et lumière – metod varmed man ljud- och ljussätter till exempel en byggnad, se Ljud och ljus
 Son et Lumiere/Inertiatic ESP – en låt av The Mars Volta